Кохун ( — фамилия:

 Кохун, Итель (1906—1988) — британская оккультистка, художница, писательница, поэт и драматург.
 Кохун, Патрик (1745—1820) — шотландский торговец, статистик, британский экономист.
 Кохун, Ханна (1788—1864) — американская художница.

См. также 
 Кохут
 Кохуна
 Кохунлу